Второе дыхание — феномен, наблюдающийся в спорте и сходных ситуациях, когда после утомления организма от физической нагрузки продолжение усилий неожиданно приводит к тому, что спортсмен перестаёт задыхаться. В переносном смысле выражение употребляется для обозначения любой новой попытки.
 Второе дыхание — физиологический феномен.
 «Второе дыхание» — альбом группы «Натиск».
 
 «Второе дыхание» — советская бит-группа.
 «Второе дыхание» — футбольный приз, учреждённый газетой «Уральский рабочий» в 1992 году.